

Presentación previa 
El ruso Andrey Kuznetsov es el campeón defensor pero no pudo defender su título tras caer derrotado ante el rumano Adrian Ungur en cuartos de final.

El alemán Julian Reister es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al rumano Adrian Ungur.

Cabezas de serie 

 Andrey Kuznetsov (Cuartos de final)
 Jan Hájek (Cuartos de final, retiro)
 Aljaž Bedene (Semifinales, retiro)
 'Julian Reister (Campeón)

<ol start="5">
  Adrian Ungur ''(Final)
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Stéphane Robert ''(Semifinales)
  Dušan Lajović (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Trnava 2013